Schaad ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Schaad (* 1990), deutscher Regisseur und Drehbuchautor sowjetisch-kasachischer Herkunft
 Andreas Schaad (* 1965), Schweizer Nordischer Kombinierer
 Anni Schaad (1911–1988), deutsche Modeschmuck-Herstellerin (Langani)
 Barbara Banga-Schaad (* 1963), Schweizer Politikerin (SP)
 Dieter Schaad (1926–2023), deutscher Schauspieler
 Dimitrij Schaad (* 1985), deutscher Schauspieler
 Fabian Schaad (* 1992), Schweizer Skilangläufer
 Felix Schaad (* 1961), Schweizer Grafiker und Karikaturist
 Gritli Schaad (* 1922), Schweizer Skirennfahrerin
 Hans Schaad (1890–1976), Schweizer Maler, Zeichner und Karikaturist 
 Hans P. Schaad (1928–2002), Schweizer Grafiker, Kinderbuchautor und -illustrator 
 Isolde Schaad (* 1944), Schweizer Schriftstellerin
 Kurt Schaad (* 1950), Schweizer Fernsehmoderator
 Reinhold Schaad (1884–1946), deutscher Cellist, Komponist und Dichter
 Roman Schaad (* 1993), Schweizer Skilangläufer
 Rudolf Schaad (1901–1990), deutscher Filmeditor und Filmregisseur
 Walter H. Schaad (1902–1990), Schweizer Architekt
 Werner Schaad (1905–1979), Schweizer Zeichner, Glasmaler und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Schad